Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2003, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Alex Kim e Hyung-Taik Lee che hanno battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. e Jeff Salzenstein 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Thomas Shimada (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (semifinali)

 Tejmuraz Gabašvili /  Petr Luxa (primo turno)
 Alex Kim /  Hyung-Taik Lee (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2003